Русская — гора в Украинских Карпатах, в массиве Горганы. Расположена на границе Надворнянского района  Ивано-Франковской области и Раховского района Закарпатской области.
  
Высота 1650 метров.  Подножие и склоны горы покрыты лесами, выше — криволесье из сосны горной и каменные россыпи и осыпи. Северный склон очень крутой, южный полого переходит в короткую перемычку, которая соединяется с локальной вершиной (1649 м).

Гора Русская расположена на хребте Братковский, между вершинами Малая Братковская (северо-западнее) и Чёрная Клева (на восток).

На подъёме в направлении от Чёрной Клевы, недалеко от подножия, слева от тропы — источник.

Ближайшие населённые пункты: Чёрная Тиса, Быстрица.

Источники 
 Русская

Карпаты
Горные вершины Украинских Карпат
Украинские Карпаты
Горы Украины
Горганы